Rack peut faire référence à :

 Les Racks sont des outils de rangement qui permettent de stocker du matériel comme des disques durs par exemple. Ils peuvent être créés sur-mesure, suivant leur utilité et ce qu'ils doivent contenir. Les secteurs où ils sont généralement utilisés sont ceux de l'informatique, de l'audiovisuel, de la bureautique et de la logistique.
 Rack au format 19 pouces à intégrer dans des baies
 Rack (merchandising)
 Rack, une couche applicative d'interface de programmation web en Ruby

Marine 
 Rack (raque ou arack) : en vieux terme maritime : alcool des Indes à bases de riz, sucre ou noix de coco fermenté, aujourd'hui synonyme d'alcool en créole réunionnais. Voir aussi arak (Liban), rakı (Turquie) et rakia (Balkans)

Références